Закате Колорадо има више значења:

 Закате Колорадо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Закате Колорадо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику